

Nom 

 Charles Gir (1883-1941), un artiste peintre français ;
 Jeanne Fusier-Gir (1885-1973), une actrice française, épouse du précédent ;
 François Gir, un assistant-réalisateur français.

Gir ou gir peut aussi désigner :
 Jean Giraud, dit Gir, un dessinateur et scénariste français de bande dessinée ;
 Parc national et sanctuaire faunique de Gir, une aire protégée indienne située dans l'État du Gujarat ;
 gir, une race bovine d'Inde.

Sigle 
GIR peut signifier :
 groupes iso-ressources, en gériatrie ;
 groupe d'intervention régional ;
 gouvernement intérimaire rwandais ;
 Gateway International Raceway.

Homonymie de patronyme
Homonymie d'acronyme